Кубок банка Суруга 2013 года (; ) — 6-й розыгрыш Кубка банка Суруга, футбольного соревнования, соорганизуемого Японской футбольной ассоциацией, управляющим футбольным органом Японии, КОНМЕБОЛ, управляющим футбольным органом Южной Америки и Джей-лигой, профессиональной футбольной лигой Японии, между обладателем последнего Кубка Джей-лиги и Южноамериканского кубка 2012.

Матч был сыгран между японским «Касима Антлерс», обладателем Кубка Джей-лиги 2012, и бразильским «Сан-Паулу», обладателем Южноамериканского кубка 2012. Он прошёл 7 августа 2013 года в Касиме на домашнем стадионе «Касима Антлерс» «Касиме».

Победителем матча со счётом 3:2 стал «Касима Антлерс» благодаря хет-трику Юи Осако. Эта победа принесла японскому клубу второй Кубок банга Суруга подряд.

Участники

Формат 
Розыгрыш Кубка банка Суруга состоит из одного матча, проводимого на домашнем стадионе действующего обладателя Кубка Джей-лиги. В случае, если по окончании основного времени счёт в матче равный, назначается серия послематчевых пенальти, дополнительное время отсутствует. Во время матча может быть произведено не более семи замен.

Детали матчей

См. также 
 Кубок Либертадорес 2012
 Южноамериканский кубок 2012
 Рекопа Южной Америки 2013

Примечания

Ссылки 
 スルガ銀行チャンピオンシップ, Японская футбольная ассоциация 
 スルガ銀行チャンピオンシップ, Джей-лига 
 Copa Suruga Bank, CONMEBOL.com 

Кубок банка Суруга
Футбол в Азии в 2013 году
Матчи ФК «Сан-Паулу»
Август 2013 года
События 7 августа
Спорт в Касиме
Спорт в Японии в 2013 году
Спорт в Бразилии в 2013 году
Международные соревнования по футболу в Японии